Хёйгор () — фарерская фамилия.

Известные носители:

 Хёйгор, Агнар (род. 1972) — фарерский футболист, нападающий.
 Хёйгор, Аксель (род. 1959) — фарерский футболист и тренер, нападающий.
 Хёйгор, Доаньяль (род. 1983) — фарерский футболист, нападающий.
 Хёйгор, Ингемар (род. 1960) — фарерский футболист, защитник.
 Хёйгор, Йегван (род. 1962) — фарерский футболист и функционер, защитник.
 Хёйгор, Йонлейф (род. 1988) — фарерский футболист, нападающий.
 Хёйгор, Йохан (род. 1982) — фарерский футболист, защитник.
 Хёйгор, Лейвур (род. 1996) — фарерский футболист, защитник.
 Хёйгор, Оддур (род. 1989) — фарерский футболист, защитник.
 Хёйгор, Олаф (род. 1974) — фарерский футболист, полузащитник.
 Хёйгор, Ричард (род. 2003) — фарерский футболист, нападающий.
 Хёйгор, Сонни (род. 1997) — фарерский футболист, вратарь.
 Хёйгор, Ханус (род. 2005) — фарерский футболист, нападающий.
 Хёйгор, Харальдур (род. 1995) — фарерский футболист, полузащитник.
 Хёйгор, Хильмар (род. 2003) — фарерский футболист, нападающий.
 Хёйгор, Якуп (род. 1994) — фарерский футболист, вратарь.
 Хёйгор, Якуп Райнерт (род. 2001) — фарерский футболист, полузащитник.